Cerne oder Cerné ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cerné (1897–1943), österreichischer Komponist
 Ralf Cerne (* 1975), deutscher Musiker
 Rudi Cerne (* 1958), deutscher Sportjournalist, Fernsehmoderator und ehemaliger Eiskunstläufer

Cerne ist auch ein Ort in Dorset, England.

Siehe auch:
 Cerne Abbas Giant
 Kerne (latinisiert Cerne)